Халли:

 Халли — военный аэродром, расположенный в Куоревеси, Йямся, Финляндия.
 Халли — остров в северо-восточной части Финского залива.